Wilhelm Nöldeke ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Nöldeke (Pastor) (1772–1850), auch: Hinrich Wilhelm Nöldeke und Heinrich Wilhelm Nöldeke, deutscher Pastor, Superintendent und Freimaurer
 Wilhelm Nöldeke (Pädagoge) (1821–1906), auch: Hermann Carl Philipp Wilhelm Nöldeke, deutscher Schriftsteller und Pädagoge 
 Wilhelm Nöldeke (Manager) (1870–1936), deutscher Eisenbahnmanager 
 Wilhelm Nöldeke (Diplomat) (1889–1971), deutscher Diplomat